Duas espécies de algas marinhas:

Lithothamnion deformans  (Solms-Laubach) Foslie,  1898 - sinônimo da espécie  Choreonema thuretii (Bornet) F. Schmitz, 1889.

Lithothamnion deformans'' (Solms-Laubach) Foslie, 1898 - espécie do gênero Lithothamnion Heydrich, 1897.

Desambiguação